Now & Forever () — сборник немецкой симфоник-метал-группы Xandria, выпущенный 6 июня 2008 года лейблом Drakkar Records. В сборник вошли песни разных лет, записанные с Лизой Миддельхауфе. Также в трек-лист вошли композиции не издававшееся ранее. Все треки подверглись ремастерингу и получили, по мнению музыкантов, наилучшее звучание. Сборник был выпущен на диджипаке на двух дисках: (CD и DVD). Внутренняя сторона упаковки была выполнена в виде серебряного тиснения логотипа группы.

Список композиций

CD

DVD 
 Концертная запись с Summer Breeze Festival 2007
 Все видеоклипы (Ravenheart, Eversleeping и Save My Life)
 Интервью — История и будущее Xandria
 Материал из-за кулис

Примечания

Ссылки 

Альбомы Xandria
Альбомы Drakkar Entertainment